Surge (englisch für „Welle“, „Woge“) steht für:

 Surge (Glaziologie), periodischer, mit erhöhter Fließgeschwindigkeit auftretender Gletschervorstoß (auch: galoppierender Gletscher)
 Surge (Irakkrieg), eine strategische Neuausrichtung der Vereinigten Staaten in der Aufstandsbekämpfung während der Besetzung des Irak ab 2007
 Pyroklastische Surge, eine Variante des pyroklastischen Stroms in der Sedimentologie und Vulkanologie
 eine Stoßspannung in der Elektromagnetischen Verträglichkeit
 einen Ringnamen des US-amerikanischen Wrestlers Matt Hardy (* 1974)
 Surge, eine zum Ausfall führende Überkompression in Flugzeug-Triebwerken, siehe Turbokompressor#Verdichterpumpen-Verhütung
 Surge (Comic), eine Figur aus den Marvel Comics, siehe Figuren aus dem Marvel-Universum#New_Mutants
 Stuttgart Surge, American-Football-Mannschaft in der European League of Football